Первый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в Суринаме 13 марта 2020. Пациентом стала прибывшая из Нидерландов.

Общие сведения 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), о котором ВОЗ узнала 31 декабря 2019 года

Летальность от COVID-19 намного ниже, чем у SARS, пандемия которого произошла в 2003 году, однако заразность нового заболевания намного выше, что приводит к повышенной смертности.

Хронология

Март 2020 
2 марта граница между Гайаной и Суринамом была закрыт. Первоначально закрытие было на одну неделю, но было продлено до дальнейшего уведомления.

13 марта вице-президент Суринама Асхвин Адхин объявил о первом подтвержденном случае коронавируса в стране: женщина, которая прибыла из Нидерландов за несколько дней до положительного результата теста. В результате страна объявила, что ее границы и все аэропорты будут закрыты в полночь 14 марта.

16 марта все школы были закрыты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

24 марта Антуан Жоли, французский посол в Суринаме, стал 8-м заразившимся. Поскольку его состояние не вызывало опасений, 29 марта его доставили в Кайенну во Французскую Гвиану, где он будет помещен на карантин.

28 марта президент Дези Баутерсе объявил о комендантском часе с 20:00 до 06:00.

30 марта Хорхе Себа, почетный консул Суринама в Бразилии, скончался в Рио-де-Жанейро от COVID-19.

Апрель 2020 года 

2 апреля три пациента были выписаны из больницы после двойного тестирования на отрицательный результат. Они останутся под домашним карантином еще неделю. 274 человека, включая всех работников здравоохранения, прошли тестирование. Министр торговли, промышленности и туризма Стефан Цанг предупреждает о трудных временах. Страна уже была в финансовом кризисе, усугубленном рейтингом CCC+ Standard & Poor’s.

3 апреля Суринам объявил о первой смерти, связанной с COVID-19. Пострадавший был мужем первой заражённой. В настоящее время есть 10 подтвержденных случаев. Первый пациент распространил вирус на 6 человек. 2 случая прибыли из Арубы. Десятый случай все еще исследуется. В больницах страны 30 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. 16 марта сотрудники госпиталя St. Vincentius Ziekenhuis пожаловались на нехватку материалов для адекватного лечения пациентов с COVID-19.

, бывший посол Суринама в Нидерландах и бывший председатель Суринамской палаты аудиторов, умер в Роттердаме от COVID-19.

6 апреля в больнице Ваника в Лелидорпе была открыта специализированная палата для больных COVID-19. Ваника — последняя больница Суринама, открытая 7 февраля 2020 года. В ней содержался посол Антуан Жоли. Больница также будет использоваться для карантина.

Международная академия Суринама объявила, что экзамены будет продолжаться в режиме онлайн и студенты будут заниматься через Интернет.

7 апреля посол Жоли оправился от COVID-19. Три пациента, выписанные 2 апреля, были официально объявлены вылеченными.

Андре Мисекаба, министр социальных дел и жилищного строительства, сказал, что Суринам еще не в состоянии выделить средства на чрезвычайную ситуацию, но среди сотен деревень во внутренних районах были распределены продовольственные пакеты.

8 апреля Закон об исключительных обстоятельствах № 19 был утвержден Национальной ассамблеей. Чрезвычайное положение вступает в силу на срок три месяца, если Национальное собрание не увеличит срок действия еще на три месяца.

Alibaba Group передала Министерству здравоохранения два аппарата ИВЛ, 30 000 масок и 2 000 тестов.

9 апреля 2020 года Европейский союз объявил о выделении гранта в размере 8 млн. евро, который будет использоваться . Суринам является одним из 24 членов CARPHA.

11 апреля Суринам и Франция объявили о совместных усилиях по предотвращению незаконного пересечения реки Марони, разделяющей Суринам и Французскую Гвиану, и установили КПП в Албине и Сен-Лоран-дю-Марони. 13 апреля Префект Французской Гвианы мобилизовал армию, чтобы охранять реку на протяжении всей ее длины. 15 апреля поступило сообщение о том, что Джон Самуэль, председатель политической партии «De Nieuwe Wind» и бывший консул Французской Гвианы, был отправлен обратно, когда он пытался незаконно пересечь реку, чтобы навестить свою семью.

Президент Баутерсе попал под пристальное внимание, посетив большой съезд НДП в городе  и не соблюдая социальную дистанцию, несмотря на обращение к нации 10 апреля. В нём он призывал население соблюдать социальное дистанцирование. 13 апреля Баутерсе извинился за свое поведение.

13 апреля еще два пациента были объявлены выздоровевшими.

Население по-прежнему сталкивается с взвинчиванием цен. Повышение цен связано не только с кризисом, но и усугубляется валютным законом, который 24 марта объявил незаконными операции с иностранной валютой.

16 апреля по телевидению начались учебные занятия, потому что неясно, когда могут возобновиться обычные занятия. Минош Бромет из Министерства здравоохранения сказал, что носить маску, если вы здоровы, в данный момент не нужно.

Репатриация 
Первоначально закрытие границ вызывало обеспокоенность как у иностранцев внутри Суринама, так и у суринамцев. Суринам — это бывшая колония Нидерландов, в которой официальным языком является нидерландский, поэтому исторически с Нидерландами у Суринама большой пассажиропоток.

Первоначально были разрешены некоторые репатриационные рейсы, включая полеты в Нидерланды, но уровень инфекций на борту и выявление двух случаев на рейсе из Арубы привело к беспокойству.

3 апреля группу голландцев в Суринаме планировали репатриировать, но возникла проблема с самолетом, который прибыл на день позже. Они были размещены в двух гостиницах, где они были помещены на карантин вместе с голландскими гражданами Гайаны. Второй самолет вернул их 5 апреля.

7 апреля Даниэль Вейра объявила, что репатриация суринамцев за границу отложена на время. Также было объявлено, что домашний карантин больше не будет разрешен из-за того, что некоторые люди покидают свой дом, несмотря на то, что находятся на карантине.

По состоянию на 9 апреля насчитывается 893 заражённых суринамца, из которых 603 находятся в Нидерландах и 88 в Соединенных Штатах Америки. В общей сложности 513 человек из-за рубежа были репатриированы в Суринам.

14 апреля Даниэль Вейра связалась с Ирен Лалджи, адвокатом, представляющим сотню граждан в Нидерландах, чтобы сообщить ей, что они готовятся запланировать первый рейс для репатриации на этой неделе и усилить карантин.

15 апреля группа из тринидадцев, оказавшаяся в Суринаме, оказалась в отчаянном положении. 33 человека из группы работали на Staatsolie, национальную нефтяную компанию. Несмотря на многочисленные контакты с Консульством и Карибским сообществом, планов по их репатриации не было.

Был объявлен первый репатриационный рейс из Амстердама в Парамарибо. В понедельник 20 апреля первые 200 человек будут доставлены домой. Вейра подчеркивает, что они будут помещены в карантин по возвращении. 21 апреля самолет вернет голландцев, оказавшихся в Суринаме.

Статистика

Примечания 

Суринам
Суринам
Эпидемии в Суринаме